filar – w architekturze, podpora konstrukcji,
 filar – w górnictwie, nietknięta część górotworu,
 filar – forma skalna,
 filar – pozycja zawodnika w rugby union,
 „Filar” – film francuski z 1962 roku.

Osoby noszące nazwisko Filar:
 Dariusz Filar – profesor, ekonomista polski,
 Marian Filar – polski prawnik i polityk.